Эйда () — город в округе Норман, штат Миннесота, США. На площади 3,5 км² (3,5 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2002 года, проживают 1657 человек. Плотность населения составляет 476,6 чел./км².

 Телефонный код города — 218
 Почтовый индекс — 56510
 FIPS-код города — 27-00172
 GNIS-идентификатор — 0639200

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города
 Ada Photo Gallery

Города округа Норман
Окружные центры Миннесоты